Akasaka steht für:
 Akasaka, einen Stadtteil des Bezirks Minato der japanischen Präfektur Tokio
 Akasaka (Aichi), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Aichi
 Akasaka (Gifu), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Gifu
 Akasaka (Okayama), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Okayama

Akasaka ist der Familienname folgender Personen:
 Akiko Akasaka (* 1951), japanische Skilangläuferin
 Mari Akasaka (* 1964), japanische Schriftstellerin
 Yūichi Akasaka (* 1967), japanischer Shorttracker